Каркаралинский округ — административно-территориальная единица Казакской АССР, существовавшая в 1928—1930 и 1934—1936 годах.

Округ в 1928—1930 
Каркаралинский округ был образован 17 января 1928 года из части Семипалатинской губернии. Центром округа был назначен город Каркаралинск. Округ был разделён на 7 районов:

 Абралинский район. Центр — пик Уй-Тас
 Аксаринский район. Центр — урочище Бес-Оба
 Балхашский район. Центр — урочище Карабулак
 Берккаринский район. Центр — культпункт на урочище Мылы-Булак
 Кувский район. Центр — село Хлебородное
 Четский район. Центр — урочище Кайракты
 Чубартауский район. Центр — урочище Котан-Эмель

Летом 1929 Балхашский район переименован в Токрауский район. 14 декабря упразднён Аксаринский район.

17 декабря 1930 года округ, как и все остальные округа Казакской АССР, был упразднён, а его районы переданы в прямое подчинение республиканским властям.

Округ в 1934—1936 
4 июля 1934 года из окраинных районов Алма-Атинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской области был образован Каркаралинский округ с центром в городе Каркаралинске. Он делился на 6 районов:

 Баян-Аульский район. Центр — село Баян-Аул
 Жана-Аркинский район. Центр — село Атасу
 Каркаралинский район. Центр — город Каркаралинск
 Коунрадский район. Центр — село Актогай
 Кувский район. Центр — село Егинды-Булак
 Четский район. Центр — село Аксу-Аюлы

29 июля 1936 Каркаралинский округ был упразднён, а его районы преобразованы в сельсоветы и включены в состав вновь образованной Северо-Казахстанской области.

Главы 
Руководители окружного партийного комитета
 Султангалиев 1928-1929
 Нурсеитов Нургали 1933-1936

Примечания

Литература 

Округа Казакской АССР
Исторические области Казахстана
История Карагандинской области